Össur steht für:

 Össur (Unternehmen), ein isländisches Unternehmen   
 Össur (Vorname), ein isländischer männlicher Vorname

Siehe auch:
 Øssur